GSU steht als Abkürzung für:
 248 German Security Unit
 Genealogische Gesellschaft von Utah
 General Service Unit, verschiedene ehemalige paramilitärische Polizeitruppen in Kenia
 Georgia Southern University
 Georgia State University
 Governors State University
 Grambling State University

Abkürzung